Koran je lahko:
 Koran, sveta knjiga islama
 Koran, Bosna in Hercegovina